Сен-Любе́н-де-Жоншере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 45 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1618 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4142,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Любен-де-Жоншере 
 Сен-Любен-де-Жоншере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Любен-де-Жоншере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар